Чортківська загальноосвітня школа I—III ступенів № 2  — середній освітній комунальний навчальний заклад Чортківської міської ради в м. Чорткові Тернопільської області.

Історія 
Цісарсько-королівська Губернія від 12 листопада 1824 р. дозволила відкриття тривіальної школи у Чорткові при монастирі отців домініканців. Першим світським вчителем та її керівником став Миколай Левицький. У цій школі навчався бургомістр Чорткова Людвіг Носс та відомий письменник Карл-Еміль Францоз; 1859 р. школу перенесено з монастиря до військових бараків, 1860 — до винайнятого приватного будинку; 1862 р. гміни Чорткова-міста, Старого Чорткова і Вигнанки купили будинок для розміщення навчального закладу і розпочали будівництво нового приміщення. 15 листопада 1866 року урочисто відкрили чотирикласну школу із німецькою мовою навчання. Від 1868 р. мовою викладання стала польська та українська мови.

У 1907 р. збудовано ще один корпус школи і перенесено в нього початкову школу, а в центральному корпусі відкрито польську державну гімназію ім. Юліуша Словацького; 1909 р. школу перебудували під державну вчительську семінарію; 1939 р. польські школи перестали існувати, через те, що відбулося возз'єднанням західно-українських земель з УРСР; 1944 р. після Другої світової війни, школа відновила свою роботу; 1946 р. у архівних документах, школа згадується, як російська; 1967 р. об'єднано два корпуси; 1991 р. школа перейшла на українську мову; 1994 р. припинився набір у російськомовні класи.

Гуртки та секції 
Для розвитку і вдосконалення учнів у школі діють гуртки та секції:
 Науково-технічний;
 Фізкультурно-спортивний;
 Художньо-естетичний.

Сучасність 
У  класах школи навчається 400 учнів, тут викладають англійську та німецьку мови.

Керівництво

Директори

Адміністрація 
 Наталія Михайлівна Білик — заступник директора з навчально-виховної роботи
 Наталія Михайлівна Нестеренко — заступник директора з виховної роботи

Вчителі 
У школі працює 41 вчителів.

Примітки

Джерела

Посилання 
 Офіційний вебсайт 
 Чортківська загальноосвітня школа І-III ступенів № 2 // #Відкрита школа
 Чортківська ЗОШ I—II ст. № 2  // ТерноВікі
 Чортківська ЗОШ № 2 // Тернопільська область. ІСУО

Навчальні заклади, засновані 1905
Школи Чорткова
Засновані в Україні 1905